América Futebol Clube puede referirse a los siguientes clubes brasileños de fútbol:
 América Futebol Clube (AC), Río Branco
 América Futebol Clube (AL), São Luis do Quitunde
 América Futebol Clube (AM), Manaus
 América Futebol Clube (Vitória), Vitória
 América Futebol Clube (GO), Morrinhos
 América Futebol Clube (MG), Belo Horizonte
 América Futebol Clube (Teófilo Otoni), Teófilo Otoni
 América Futebol Clube (Caaporã), Caaporã
 América Futebol Clube (Pernambuco), Paulista
 América Futebol Clube (Três Rios), Três Ríos
 América Futebol Clube (RN), Natal
 América Futebol Clube (SE), Propriá
 América Futebol Clube (SC), Joinville
 América Futebol Clube (SP), São José do Río Preto